Grand'Anse of Grand' Anse kan verwijzen naar:
Grand'Anse (departement), een departement van Haïti
Grand'Anse (rivier), een rivier in Haïti
Grand' Anse (Mahé), district op het Seychelleneiland Mahé
Grand' Anse (Praslin), district op het Seychelleneiland Praslin
Grande Anse (Basse-Terre), strand op Basse-Terre in Guadeloupe
Grande Anse (Terre-de-Haut), strand op Terre-de-Haut in Guadeloupe